

Architettura 
 Atterbury House – grattacielo di Città del Capo in Sudafrica

Persone 
 Francis Atterbury – vescovo inglese di Rochester
 Malcolm Atterbury – attore statunitense

Altro 
 Atterbury-Muscatatuck Center for Complex Operations – reparto dell'Indiana Army National Guard, inquadrata nella National Guard of the United States